

Persone
 Austin Carlile (1987) – cantante statunitense
 Brandi Carlile (1981) – cantautrice e produttrice discografica statunitense
 Joan Carlile, o Carlell o Carliell (circa 1606-1679) – ritrattista inglese

Altro
 Brandi Carlile – primo album dell'omonima cantautrice statunitense